Това е пълната дискография на американската рок група Кис, като не са включени бутлег и неоторизирани записи. Групата е издала 20 студийни албума, 9 концертни, 9 саундтрака и 60 сингъла.

Дискография

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

Бокс сет

Сингли 

Бележки: „Beth“ и „I Was Made For Lovin' You“ са сертифицирани три пъти като Златни от RIAA.

Видео албуми 
 Kiss Meets the Phantom of the Park
 Animalize Live Uncensored
 Exposed
 Crazy Nights
 X-treme Close-Up
 Kiss Konfidential
 Kiss My Ass: The Video
 Kiss Unplugged
 Psycho Circus 3-D Video
 The Second Coming
 Kiss Symphony: The DVD
 Rock the Nation Live! (DVD)
 Kissology Volume One: 1974–1977
 Kissology Volume Two: 1978-1991
 Kissology Volume Three: 1992–2000

Видео клипове 
 1975 – C'mon and love me
 1975 – Rock and Roll All Nite
 1976 – Detroit Rock City [Paul Lynde Halloween Special]
 1976 – King of the Night Time World [Paul Lynde Halloween Special]
 1976 – Beth [Paul Lynde Halloween Special]
 1976 – I Want You [Don Kirchner's Rock Concert]
 1976 – Hard Luck Woman [Don Kirchner's Rock Concert]
 1976 – Love'em and Leave'em [Don Kirchner's Rock Concert]
 1979 – I Was Made For Lovin' You
 1979 – Sure Know Something
 1980 – Shandi
 1980 – She's So European [Countdown]
 1980 – Talk to Me [Countdown]
 1980 – Is That You?
 1981 – A World Without Heroes
 1981 – I
 1982 – I Love It Loud
 1982 – Creatures of the Night
 1983 – Lick It Up
 1983 – All Hell's Breakin' Loose
 1984 – Heaven's On Fire
 1985 – Thrills in the Night
 1985 – Tears Are Falling
 1985 – Uh! All Night
 1985 – Who Wants To Be Lonely
 1987 – Crazy Crazy Nights
 1987 – Reason To Live
 1987 – Turn On The Night
 1987 – Rock and Roll All Night
 1988 – Let's Put The X In Sex
 1988 – (You Make Me) Rock Hard
 1989 – Rise To It
 1989 – Hide Your Heart
 1989 – Forever
 1991 – God Gave Rock 'n' Roll To You II
 1992 – Unholy
 1992 – I Just Wanna
 1992 – Domino
 1992 – Every Time I Look At You
 1997 – Shout It Out Loud (Live)
 1998 – Psycho Circus
 2009 – Modern Day Delilah

Саундтрак 
 1981: Безкрайна любов – „I Was Made for Lovin' You“
 1991: Измисленото пътуване на Бил и Тед – „God Gave Rock 'n' Roll to You II“
 1993: Dazed and Confused – „Rock and Roll All Nite“
 1994: Скорост – „Mr. Speed“
 1999: Детройт град на рока – „Shout It Out Loud“, „Detroit Rock City“, „Nothing Can Keep Me from You“
 2001: Рок звезда – „Lick It Up“
 2007: Хелоуин – „God of Thunder“

Източници

Външни препратки 
 Official discography
 Kiss discography

Дискографии на американски изпълнители